Citi Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia 2012 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 049 760 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Stanach Zjednoczonych